59th Street peut faire référence à :
 la 59e rue de l'île de Manhattan, arrondissement de la ville de New York ;
 plusieurs stations du métro de New York situées sur la  de Manhattan, dont :
 59th Street – Columbus Circle située au niveau de la septième et huitième avenue ;
 Fifth Avenue – 59th Street située au niveau de la cinquième avenue ;
 Lexington Avenue / 59th Street située au niveau de l'avenue Lexington ;
 59th Street, station de la ligne BMT Fourth Avenue du métro de New York située au niveau de la  et de la quatrième avenue de Brooklyn.